Малин Стефанов Орачев е български футболист, дефанзивен полузащитник. Роден е на 3 декември 1972 г. в село Кочан, Благоевградско. Висок е 175 см и тежи 72 кг.

Кариера 
Играл е за Пирин, Нефтохимик и Локомотив (София). В „А“ група има 344 мача и 38 гола. Вицешампион през 1997 г. с Нефтохимик. Финалист за купата на страната през 1992 и 1994 с Пирин, 2000 г. с Нафтекс и през 2010 с Черноморец Поморие. Носител на Купата на ПФЛ през 1996 и 1997 г. с Нефтохимик. В евротурнирите има 16 мача и 2 гола (4 мача с 2 гола за Пирин в КНК, 6 мача за Нефтохимик и 6 мача за Локомотив (Сф) в турнира за купата на УЕФА). Има 3 мача за националния отбор.

Статистика по сезони 

Български футболисти
Български треньори по футбол
Футболисти на Пирин (Благоевград)
Футболисти на Нефтохимик (Бургас)
Футболисти на Локомотив (София)
Футболисти на Поморие
Български футболисти от Македония
Хора от област Благоевград